La saison 2015-2016 de la Serie A est la  de la première division italienne. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Italie en une série de trente-huit journées.

Lors de cette saison, la Juventus défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promues de Serie B.

Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (2 places directes en Ligue des Champions 2016-2017, 1 en barrages, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la Coppa Italia qui est qualificative pour la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Serie B.

Participants 
Légende des couleurs

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play.

Leader (journée par journée)

Dernière place (journée par journée)

Résultats

Évolution du classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

2015-2016
Football M1
Italie M1
Championnat M1